Edmund Prideaux († 1659) – avvocato e membro del parlamento inglese
 Humphrey Prideaux (1648-1724) – presbitero e studioso
 John Prideaux (1718-1759) – generale britannico 
 John Prideaux (1578-1650) – vescovo di Worcester
 Roger Prideaux (1939) – giocatore di cricket
 Roger Prideaux – membro del parlamento
 Brandon Prideaux (1976-) – calciatore statunitense
 Peter Prideaux – membro del parlamento
 George Prideaux Robert Harris (1775-1810) – naturalista australiano
 Samuel Prideaux Tregelles (1813-1875) – teologo e filologo britannico
 Sue Prideaux (1946) – scrittrice e biografa britannica